Příjmení Rygl nosí více významných osobností:

 Ladislav Rygl (* 1947) – český sdruženář
 Ladislav Rygl mladší (* 1976) – český reprezentační trenér sdruženářského družstva a reprezentant v severské kombinaci
 Roman Rygl (* 1975) – český ragbista